«Служу Советскому Союзу» — еженедельная телепередача «о воинах и для воинов», выходившая на Центральном телевидении СССР по воскресеньям в 10:00 сразу после передачи «Будильник» (с повтором по понедельникам). Просмотр телепередачи был рекомендован Главным политическим управлением Советской Армии и Флота. Время для просмотра телепередачи в воскресные дни отводилось в распорядке дня каждой советской воинской части. «Служу Советскому Союзу» была самой рейтинговой телепередачей в Советском Союзе после информационной программы «Время» — её смотрели около 30 % телезрителей («Время» — 55 %). Помимо телепередачи, под одноименным названием велась регулярная рубрика в газете «Правда», а также радиожурнал на Всесоюзном радио (см. ниже Радиожурнал «Служу Советскому Союзу»). В частях практиковались также устные доклады на темы выпусков телепередачи.

Появление и предшественники 

3 июля 1960 года в эфире Первой программы ЦТ появилась вскоре ставшая еженедельной рубрика «Для воинов Советской армии и флота», в рамках которой по воскресеньям показывали документальные и художественные фильмы, тележурналы, репортажи и концерты. Со временем она приобрела формат отдельной получасовой, а затем часовой передачи, которая с 22 июля 1973 года начала выходить под названием «Служу Советскому Союзу». Как отмечает доктор исторических наук В. В. Егоров, сам долгое время работавший на Центральном телевидении, специальная еженедельная армейская и флотская передача продолжила традиции телевизионного альманаха «Подвиг» (выходил со 2 марта 1965 года, а первым ведущим являлся военный писатель С. С. Смирнов). 

«Служу Советскому Союзу» представляла собой совокупность интервью, репортажей, выступлений с участием военнослужащих. Главное политическое управление Советской армии в своих циркулярах рекомендовало командирам частей и политработникам организовывать коллективные просмотры этой передачи солдатами, так что аудиторией она была обеспечена. Однако не все воинские начальники с энтузиазмом принимали съёмочные группы ЦТ.

Формат и целевая аудитория 
Передача освещала будни боевой и политической подготовки частей и соединений Вооружённых Сил СССР, культурно-массовые и праздничные мероприятия, а также различные вопросы, касающиеся службы в Вооружённых силах. Съемочная группа вместе с ведущим отправлялись с визитами в различные части и гарнизоны советских войск, как на территории Советского Союза, так и в места советского военного присутствия за рубежом. В объектив телекамеры, главным образом, попадали военнослужащие срочной службы — простые солдаты и матросы, сержанты и старшины, на чьей повседневной службе и была сфокусирована передача. Зрители отправляли по почте заявки в редакцию с просьбами показать в эфире ту или иную военную песню в исполнении популярных исполнителей. Некоторые советские песенные коллективы и сольные исполнители обязаны своей популярностью именно передаче «Служу Советскому Союзу» (например, ансамбль «Лейся, песня»). Эта передача поначалу имела точный адрес: она была создана для армии, об армии. Но впоследствии признали её не только армейские зрители. Она приобрела популярность в широкой аудитории — и среди тех, кто отслужил в рядах армии, и среди юношей-призывников, и среди родных и близких военнослужащих. Смотрели передачу и дети дошкольного возраста

Последние годы выпуска передачи 
В главной информационной программе СССР «Время» Афганистан и происходившие там события упоминались в основном лишь устно. Монополистом в освещении афганских событий стала передача «Служу Советскому Союзу» — единственная военно-пропагандистская передача Министерства обороны СССР. На протяжении длительного времени она была и оставалась примером советской военной тележурналистики. Однако в процессе перестройки, к 1991 году стало понятно, что стиль подачи информации, как и её жанры, уже устарели. Попытки изменить её лицо предпринимались с 1989 по 1991 год. Передача пыталась выйти на новые темы, проблемы, но эти проблемы, в частности дедовщину, было крайне сложно освещать, особенно в телевизионном эфире, так как никто из военного руководства не был заинтересован в огласке статистики преступлений, совершаемых на почве неуставных отношений. Тем не менее, попытки изменить стиль передачи и способ подачи материала имели успех, но в неразберихе, возникшей с распадом СССР, о передаче просто-напросто забыли.

В культуре 
 По словам Юрия Полякова, эта передача в армии именовалась «В гостях у сказки». Писатель Владимир Войнович вспоминает, что стал смотреть передачу «Служу Советскому Союзу», потому что очень любил смотреть «всякие эти пушки, танки, самолёты».
 Передача упоминается во многих художественных произведениях на армейскую тематику. Так, например, в романе Дмитрия Грунюшкина «9 рота» герои романа каждое воскресенье в Ленинской комнате в принудительном порядке смотрели «Служу Советскому Союзу». В романе Алексея Баскакова «Золотая чума» герой романа, капитан КГБ Сергей Мельников, прилетев в отдалённую военную часть, про себя отмечает её образцовый облик:

Радиожурнал «Служу Советскому Союзу» 
Получасовой журнал появился в эфире Первой программы Всесоюзного радио в 1970 году и просуществовал до конца 1980-х. Программу эту создал в 1970 году и вёл радиожурналист Виктор Бысько (Главная редакция пропаганды Центрального Внутрисоюзного радиовещания Гостелерадио СССР), а позже в 80-е годы её готовили Ким Кухолев и Александр Абрамов. Как это видно из названия, она была адресована воинам Советской армии и включала очень широкий круг тем от специальных армейских, корреспонденций из частей армии, материалов из истории вооруженных сил до самых житейских, звуковых писем родных и близких воинов, армейского юмора и т. д. Удивительно, что авторам такой, казалось бы, сугубо «специальной» передачи удавалось добиваться очень высокого рейтинга. Этому способствовало, в том числе, разнообразие жанров радио (от радиорепортажа до радиофильма), которые авторы филигранно использовали, а также то, что радиожурналисты рассказывали не об армии в целом (тем более, что воинские части были везде более-менее одинаковы), а о конкретных людях — солдатах и офицерах, служащих в этих частях, об их характерах и мыслях, надеждах, а иногда и о подвигах. Таким образом, передачу слушало огромное количество людей, весьма далёких от армейской службы. Радиожурнал выходил еженедельно в 14:00 по Первой программе Всесоюзного радио, а вслед за ним в 14:30 постоянно передавался Концерт по заявкам воинов. Некоторое время один из выпусков радиожурнала «Служу Советскому Союзу» (1 раз в месяц) готовился для воинов-пограничников. Он так и назывался «На дальнем пограничье», но, кроме этой конкретной адресности, практически ничем не отличался от основного выпуска.

Современность 

После 1991 года Министерством обороны было принято решение о создании центральной телерадиостудии, чтобы на новом уровне возродить военно-патриотическое воспитание молодёжи. Ещё в перестроечные годы стремительно менялись формы, жанры и методы работы телевидения с армией. Вместо программы «Служу Советскому Союзу» появилась передача «Армейский магазин», которая, — как иронизирует по этому поводу В. В. Егоров, — отличалась от первой «как торговая точка от учебного полигона», как ток-шоу от документальных программ. В эти годы, в частности, успел проявить себя как способный проповедник армейских традиций известный телепропагандист, генерал Д. Волкогонов. По этому поводу полковник М. В. Ядрышников замечает: «Вообще, патриотическое воспитание — вопрос сложный, но нужный. Я, как военком, могу судить об этом не понаслышке. Раньше по телевизору шла передача „Служу Советскому Союзу“… А что наши дети видят по телевизору? Какие-то боевики, с морем крови, драками и насилием. Какие-то бессмысленные шоу. Как можно воспитать молодого человека, подготовить его к военной службе, если он и понятия не имеет, что такое эта армия?». Вскоре, однако, появилась передача «Служу Отечеству», потом — «Служу России». Далее на первом и втором федеральных каналах одновременно появляются и «Служу Отечеству», и «Служу России». Были попытки создания авторской передачи — «Аты-баты», «Присяга» — даже несмотря на то, что это были непропагандистские передачи, эти эксперименты были недолговечными. Основными проблемами стали: скудное кадровое финансирование, частая смена руководства телеканалов. Профессиональные журналисты не спешили уходить в военную журналистику. Ситуацию в некотором роде спас переход военных корреспондентов на гражданские каналы.

В настоящий момент в России транслируются «Служу России» и ряд мелких проектов. С 2003 по 2016 год по воскресеньям в 7:50 по Первому каналу, а с 2016 года по субботам в 8:00 по ОТР идёт телепередача «Служу Отчизне», которая рассказывает о военных специальностях, боевых искусствах, военных видах спорта, новых образцах оружия. 
Первый ведущий программы «Служу Отчизне» заслуженный артист Борис Галкин за свою творческую жизнь снялся в десятках фильмов на военную тематику. Но, большинство зрителей программы уверены, что лучшей его ролью была роль лейтенанта Тарасова. С сентября 2018 года программу ведёт военнослужащий Вячеслав Корнеев. О таких людях и рассказывает передача.

Передача повествует о тех, кто посвятил свою жизнь службе России. В выборе тем для программы, редакция также ориентируется и на будущих защитников отечества, для тех, кто ещё не сделал свой выбор. Для них рассказывается о разных воинских специальностях, боевых искусствах и военных видах спорта, новых образцах оружия и военно-патриотических клубах. Для родителей юных телезрителей, каждый раз подробно рассказывается об особенностях и условиях призыва в армию, в студию приглашаются отвечающие за это офицеры, которым задаются те вопросы, которые часто звучат в письмах на адрес редакции.

По прогнозам интернет-издания Lenta.ru программа «Служу России» с Даной Борисовой в роли ведущей должна была стать самым рейтинговым проектом телеканала «Звезда», сохранив при этом концепцию двадцатилетней давности. Однако проект с участием Борисовой на телевидении не заладился.

См. также 
  — аналогичная программа в эфире Югославского радио и телевидения
 Список телепередач СССР

Ссылки 
 СССР ТВ Служу Советскому Союзу на портале советского телевидения

Источники

Литература 
 

Телепередачи по алфавиту
Телепередачи Центрального телевидения
Телепередачи, запущенные в 1973 году
Телепередачи, закрытые в 1991 году
Телепередачи СССР по алфавиту